Financijska revizija, ispitivanje ispravnosti računovodstvenih i financijskih informacija i kontrola
 Revizija (pravo), postupak kojim nezadovoljna stranka može pod određenim okolnostima pobijati sudske presude i rješenja